Tote Hand bezeichnet:
 Tote Hand (Recht), Begriff aus dem Kirchen- und Wirtschaftsrecht
 Tote Hand (Nuklearstrategie), sowjetisch/russisches Atomwaffen-Führungssystem